Il termine Niobrara può riferirsi a:
 Niobrara, città del Nebraska
 Contea di Niobrara, nel Wyoming
 Niobrara, fiume affluente del Missouri
 Formazione di Niobrara, una formazione geologica del nord-America
 Niobrara Township, una township nella Contea di Knox, Nebraska